Super eller Súper kan syfta på:

 super- – ett svenskt prefix, se Lista över prefix i svenskan
 Super – en tidigare beteckning på oktantalet i bensin, se oktantal
 Súper – den isländska rockgruppen Skítamóralls debutalbum från 1996
Superduper - Den svenska fotbollstränaren Lisa Howell Rudstam 
 Super (film) – en amerikansk film från 2010
 Super (låt) – låt från 1972 av bandet Neu! senare inspelat på albumet NEU! 2
 Super (musikalbum) – album av från 2016 bandet Pet Shop Boys
 SuPer – Finlands närvårdar- och primärskötarförbund

Referenser